Esistono più comuni francesi con questo nome

Ternant – Charente Marittima
Ternant – Côte-d'Or
Ternant – Nièvre